El piragüisme és un esport que va debutar als Jocs Olímpics d'Estiu en l'edició celebrada a Berlín (Alemanya) l'any 1936. Anteriorment, però, ja havia estat esport de demostració en l'edició de 1924.

La competició femenina debutà en l'edició de 1948 a Londres (Regne Unit).

Els grans dominadors d'aquest esport són Alemanya, la Unió Soviètica i Hongria.

Disciplines i embarcacions 
Formen part d'aquest esport dues disciplines: la cursa en eslàlom i la cursa en aigües tranquil·les.

Per a la disputa de les proves s'utilitzen dues embarcacions: la canoa (C) d'un o dos tripulants, i el caiac (K) d'un, dos o quatre tripulants. Normalment les curses són sobre una distància de 500 o 1.000 m, si bé entre 1936 i 1956 hi hagué una prova sobre una distància de 10.000 metres.

Proves

Esprint (aigües tranquil·les)

Eslàlom (aigües braves)

Medaller 
en cursiva: CONs desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics Rio 2016.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Piragüisme